Dénes Jánossy est le nom de plusieurs personnalités hongroises :
 Dénes Jánossy (1891 – 1966), archiviste et historien spécialiste de l'après-1848 et de l'exil de Kossuth ;
 Dénes Jánossy (1926 – 2005), paléontologue et spéléologue.